Иван Горчаков:
 Горчаков, Иван Павлович (1922—2004) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Горчаков, Иван Романович (1716—1801) — князь, генерал-поручик, генерал-провиантмейстер русской армии.